Låglandet kan avse:

Opera
 Låglandet – en tysk opera med ett förspel och tre akter av Eugen d'Albert

Platser

Finland

 Låglandet, Korpo, Åboland, 
 Låglandet, en del av Sundskär, Kimitoön, Åboland, 
 Låglandet, Hangö, Nyland,

Tyskland
 Nordtyska låglandet

Se även
Lågland
Långlandet